Danson ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Danson (* 1985), britische Hockeyspielerin
 Barney Danson (1921–2011), kanadischer Unternehmer, Unternehmensberater und Politiker
 Jane Danson (* 1978), britische Schauspielerin
 Ted Danson (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Yvonne Danson (* 1959), britisch-singapurische Langstreckenläuferin